Tweede klasse 1967-68 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1967/68, over het Nederlandse voetbal